Yangon, capital de Birmània o Myanmar, abans Rangoon
 Divisió de Yangon, entitat administrativa de Myanmar 
 Riu Yangon, riu de Myanmar 
 Districte de Rangoon, divisió administrativa de la divisió de Pegu a la Baixa Birmània ocupant la costa entre el riu Sittang a l'oest i el To o China Bakir (a l'est)